Gstocket heißen folgende geographischen Objekte:

 Gstocket (Gemeinde Alkoven), Ortschaft von Alkoven, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Gstocket (Gemeinde Bad Schallerbach), Ort bei Bad Schallerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Gstocket (Gemeinde Frankenmarkt), Ortschaft von Frankenmarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Gstocket (Gemeinde Hinzenbach), Ortschaft von Hinzenbach, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Gstocket (Gemeinde Maria Schmolln), Ortschaft von Maria Schmolln, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Gstocket (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortsteil von Rohrbach-Berg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Gstocket (Gemeinde Stroheim), Ortschaft von Stroheim, Bezirk Eferding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Gstöcket